Слов'я́нське (до 1944 року — Садир, ) — село Роздольненського району Автономної Республіки Крим. Розташоване в центрі району.